Ки́мберли Пейн Уи́льямс-Пейсли (; род. 14 сентября 1971) — американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер. Она наиболее известна по роли в фильме «Отец невесты» и его сиквеле «Отец невесты 2», а также телесериалам «Десятое королевство», «Как сказал Джим» и «Нэшвилл».

Ранние годы 
Кимберли Пейн Уильямс родилась в городе Рай, штат Нью-Йорк, США. Её отец — Гарни Уильямс-третий, медицинский журналист; мать — Линда Барбара Уильямс (в девичестве — Пейн), сборщик средств для благотворительного фонда. У Кимберли есть младшая сестра Эшли Черчилль Уильямс (род.1978), также актриса, и младший брат Джей.

Карьера 
В возрасте 13 лет Кимберли начала сниматься в рекламе. После окончания школы она была принята в престижную «Школу речи» в Северо-Западном университете города Чикаго, но уже на втором курсе ей пришлось на три месяца прервать обучение для участия в съёмках фильма-ремейка комедии 1950 года — «Отец невесты». Кимберли сыграла роль невесты, чей отец (его роль исполнил Стив Мартин) всячески противится её свадьбе. Игра Кимберли получила благожелательные отзывы критиков, а также номинацию на премию «MTV Movie Awards».

Несмотря на успешный дебют в кино, после съёмок в «Отце невесты» Кимберли вернулась в университет и продолжила обучение. Съёмки второго полнометражного фильма с её участием «Бабье лето» проходили во время её летних каникул.

В 1993 году Кимберли окончила обучение и переехала жить в Лос-Анджелес, штат Калифорния. В следующем году она была занята в нескольких небольших ролях: в чёрной комедии «Хладнокровный» она сыграла преподавательницу йоги Жасмин, снялась в одной серии «Баек из склепа», а также приняла участие в съёмках сиквела «Отец невесты 2». Сама Кимберли признаётся, что снималась в продолжении комедии с неохотой, так как не хотела чтобы в ней видели актрису одной роли.

В 1999 году сыграла главную роль в мини-сериале «Десятое королевство». После она часто играла главные роли в различных телефильмах, а с 2001 по 2009 год снималась в комедийном сериале «Как сказал Джим», где сыграла роль сестры Кортни Торн-Смит. В 2006 году она появилась в фильме «Мы — одна команда» с Мэттью Макконахи.

Осенью 2012 года Кимберли Уильямс-Пейсли присоединилась к актёрскому составу телесериала «Нэшвилл» в роли Пегги Кентер, тайной любовницы мужа героини Конни Бриттон.

Ее матери, Линде, был поставлен диагноз первичной прогрессирующей афазии, которая является формой слабоумия. Уильямс-Пейсли является автором книги «Куда проникает свет», опубликованной 5 апреля 2016 года. В книге рассказывается о болезни ее матери с момента постановки диагноза и до самой ее смерти. Ее мать умерла в ноябре 2016 года, через семь месяцев после публикации книги.

Личная жизнь 
С 15 марта 2003 года Кимберли замужем за музыкантом Брэдом Пейсли (род.1972). У супругов есть два сына — Уильям Хаклберри Пейсли (род. 22 февраля 2007) и Джаспер Уоррен Пейсли (род. 17 апреля 2009).

Фильмография

Награды и номинации 
Перечислены основные награды и номинации. Полный список наград смотрите на IMDb.com.
 1992 — номинация на премию MTV Movie & TV Awards в категории «Лучший прорыв года» за роль в фильме «Отец невесты»
 1997 — номинация на премию «Спутник» в категории «Лучшая женская роль в драматическом телесериале» за роль в сериале «Относительность».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телережиссёры США
Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета